

События

Римская империя 
 Гней Клавдий Север и Тиберий Клавдий Помпеян становятся римскими консулами.

Родились 
 Максимин Фракиец, римский император (ум. 238)
 , китайский писатель и музыкант (ум. 198)
 , китайский военачальник (ум. 205)
 , китайский офицер (ум. 204)

Умерли 
 , епископ лаодикейский и святой

См. также

Примечания